Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Wilton :
 le , un destroyer de classe Hunt de type II ;
 le , le premier dragueur de mines de construction plastique à renfort de verre au monde.

Wilton